

Na Espanha 
 Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar — em Saragoça
 Igreja de Nossa Senhora do Pilar (Santiago de Compostela)

No Brasil 
 Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar (São João del-Rei) — em São João Del Rei, no estado de Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora do Pilar (Recife) — no estado de Pernambuco
 Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar (Ouro Preto) — no estado de Minas Gerais
 Igreja Paroquial Nossa Senhora do Pilar (Duque de Caxias) — no estado do Rio de Janeiro
 Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar (Nova Lima) — no estado de Minas Gerais
 Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar (Salvador)— no estado da Bahia

Em Portugal 
 Santuário de Nossa Senhora do Pilar — na Póvoa do Lanhoso
 Mosteiro da Serra do Pilar — em Vila Nova de Gaia

Nos Açores 
 Ermida de Nossa Senhora do Pilar (Horta)
 Igreja de Nossa Senhora do Pilar (Cinco Ribeiras) — no concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira
 Igreja de Nossa Senhora do Pilar (Pilar da Bretanha) — Ponta Delgada, ilha de São Miguel
 Ermida de Nossa Senhora do Pilar — em São Pedro, concelho da Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria

Desambiguações de templos